Antoine Boutonnat (1891-1961), homme politique français ;
 Dominique Boutonnat (1970-), producteur de cinéma français, frère de Laurent ;
 Laurent Boutonnat (1961-), musicien français, frère de Dominique.

Patronyme français